40-я церемония вручения наград премии «Золотой мяч (1995 Ballon d’Or)»
26 декабря 1995 года

Золотой мяч: 
 Джордж Веа

(первый раз)

< 39-я Церемонии вручения 41-я >
Золотой мяч 1995 года (фр. 1995 Ballon d’Or) — 40-я ежегодная церемония вручения награды лучшему футболисту мира, вручаемой журналом France Football. Результаты голосования были опубликованы в номере 2594 France Football 26 декабря 1995 года. В состав жюри входили 49 спортивных журналистов из следующих футбольных ассоциаций, включённых в УЕФА: Австрии, Албании, Англии, Армении, Белоруссии, Бельгии, Болгарии, Боснии и Герцеговины, Венгрии, Германии, Греции, Грузии, Дании, Израиля, Ирландии, Исландии, Испании, Италии, Кипра, Латвии, Литвы, Лихтенштейна, Люксембурга, Македонии, Мальты, Молдавии, Нидерландов, Норвегии, Польши, Португалии, России, Румынии, Сан-Марино, Северной Ирландии, Словакии, Словении, Турции, Украины, Уэльса, Фарерских островов, Финляндии, Франции, Хорватии, Чехии, Швейцарии, Швеции, Шотландии, Эстонии и Югославии.

В этот год правила вручения награды были кардинально изменены. Теперь премию мог получить футболист любой национальности, играющий в европейских чемпионатах.

Обладателем приза стал либерийский нападающий «Милана» Джордж Веа. Он стал первым либерийским футболистом и четвёртым игроком «Милана» (после Джанни Риверы в 1969, Рууда Гуллита в 1987 и Марко ван Бастена в 1988, 1989 и 1992 годах) - обладателем данной награды. Веа опередил в опросе Юргена Клинсмана и Яри Литманена.

Система голосования 
Каждый из членов жюри выбирал пять игроков, которые по его мнению являлись лучшими футболистами, играющими в Европе. Первому месту доставалось 5 баллов, второму — четыре, третьему — три, четвёртому — два, а пятому — один балл. Таким образом в розыгрыше находилось 735 баллов; максимально игрок мог получить 245 баллов

Результаты

Игроки без голосов 
В список номинантов были также включены 16 игроков, но они не набрали ни одного балла:

Номинанты по странам

Номинанты по клубам

Примечания

Ссылки 

 European Footballer of the Year («Ballon d’Or») 1995 

Золотой мяч (France Football)
Футбол в Европе в 1995 году